Asprilla ist der Familienname folgender Personen:
 Danilo Asprilla (* 1989), kolumbianischer Fußballspieler
 Faustino Asprilla (* 1969), kolumbianischer Fußballspieler
 Leonidas Asprilla (* 1952), kolumbianischer Boxer